Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1982-1983 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

SV Waldhof Mannheim remporte le championnat et accède pour la première fois de son histoire à la Bundesliga. Le vice-champion, Kickers Offenbach, accède de nouveau à l'élite après six années d'absence. Le troisième, Bayer 05 Uerdingen, monte pour la troisième fois après avoir gagné les barrages.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Bayer 05 Uerdingen est promu pour la troisième fois en Bundesliga après 1975 et 1979.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1982-1983
Championnat Allemagne Football 1982-1983 D2
Championnat Allemagne Football 1982-1983 D2
Football en 1982
Football en 1983